Franciszek Wielopolski (zm. 1732) – wojewoda krakowski i sieradzki, starosta generalny krakowski
 Franciszek Wielopolski (1732–1809) – marszałek nadworny koronny